Broadway Melody est le nom d'une chanson d'Arthur Freed et Nacio Herb Brown composée pour le film musical Broadway Melody de Harry Beaumont sorti en 1929.

Elle a donné par la suite son nom à plusieurs films basés sur le principe de la revue dont :
1935 : Broadway Melody 1936 ou La Naissance d'une étoile (Broadway Melody of 1936) de Roy Del Ruth avec Eleanor Powell et Robert Taylor
1937 : Le Règne de la joie (Broadway Melody of 1938) de Roy Del Ruth avec Eleanor Powell et Robert Taylor
1940 : Broadway qui danse (Broadway Melody of 1940) de Norman Taurog avec Eleanor Powell et Fred Astaire
1944 : (Broadway Rhythm or Broadway Melody of 1944) de Roy Del Ruth avec George Murphy et Ginny Simms

ainsi qu'au ballet final de Chantons sous la pluie (Singin' in the Rain, 1952) de Stanley Donen avec Gene Kelly et Cyd Charisse

Enfin, Peter Gabriel écrit en 1974 la chanson Broadway Melody of 1974 pour l'album-concept du groupe Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway.

Voir aussi 
 
 

Chanson de cinéma
Standard de jazz
Homonymie de titre